Die Liste der Naturdenkmale in Krautheim nennt die verordneten Naturdenkmale (ND) der im baden-württembergischen Hohenlohekreis liegenden Stadt Krautheim. In Krautheim gibt es insgesamt 28 als Naturdenkmal geschützte Objekte, davon 8 flächenhafte Naturdenkmale (FND) und 20 Einzelgebilde-Naturdenkmale (END).

Stand: 1. November 2016.

Flächenhafte Naturdenkmale (FND)

Einzelgebilde (END)

Weblinks 

 Schutzgebietsverzeichnis der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
 Übersichtstabelle: FND, END

Naturdenkmale
Krautheim